

Patronyme 
 est un nom de famille porté par :
  (1835-1904), juriste allemand et membre du Reichstag allemand ;
 , professeur américain de philosophie à l'université du  à Martin, fondateur de l' en 1995 ;
  (1899-1977), chimiste organicien américain, professeur, et en 1968, professeur émérite à  ;
  (1909-1997), chimiste américaine, épouse du précédent.

Divers 
 En chimie, les règles de , nommées d'après , sont aussi connues comme les règles de  (pour ).

Homonymie de patronyme